

Fumetti 
Trickster – personaggio dei fumetti DC Comics

Giochi 
Trickster – gioco da tavola del 2010

Musica 
Trickster – album dei Kidneythieves del 1998
Trickster – singolo di Nana Mizuki del 2008

Scienza delle religioni 
Trickster – nelle religioni e nel folklore, essere spirituale, uomo, donna o animale antropomorfo, vorace, abile nell'imbroglio e caratterizzato da una condotta amorale, al di fuori delle regole convenzionali

Televisione 
Trickster – serie televisiva anime del 2016